

Rok 1906

Rok 1907

Rok 1908

Rok 1920

Rok 1921

Rok 1922

Rok 1923

Rok 1924

Rok 1925

Rok 1926

Rok 1927

Rok 1928

Rok 1929

Rok 1930

Rok 1931

Rok 1932

Rok 1933

Rok 1934

Rok 1935

Rok 1936

Rok 1937

Rok 1938

Externí odkazy 
 Seznam všech zápasů národního týmu Československa 
 Na Fotbal.cz

Seznam zápasů